Joshua „Josh” Smith (ur. 5 grudnia 1985 w College Park) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji silnego bądź niskiego skrzydłowego. Zwycięzca konkursu wsadów w 2005 roku, wybrany w drafcie do NBA zaraz po szkole średniej.

W 2004 został wybrany najlepszych zawodnikiem szkół średnich stanu Wirginia (Virginia Gatorade Player of the Year). Wystąpił w dwóch meczach gwiazd amerykańskich szkół średnich – Nike Hoop Summit, McDonald's All-American. Został też zaliczony do I składu All-American przez magazyny Parade i USA Today.

Smith został wybrany z 17 numerem draftu 2004 przez Atlantę Hawks, prosto po szkole średniej (Oak Hill Acedemy). W trakcie Weekendu Gwiazd 2005 zwyciężył w konkursie wsadów. Za grę w swoim pierwszym sezonie w NBA został wybrany do drugiej piątki debiutantów.

W sezonach 2006/07 i 2007/08 miał drugą najwyższą średnią zablokowanych rzutów w NBA. 17 listopada 2007 ustanowił swój rekord, zdobywając 38 punktów w meczu z Milwaukee Bucks. 9 grudnia 2007 został wybrany graczem tygodnia Konferencji Wschodniej. 2 lutego 2010 roku został najmłodszym zawodnikiem, który zablokował 1000 rzutów. Został wybrany do drugiej piątki defensorów w sezonie 2009/10. Na koniec sezonu zajął drugie miejsce w głosowaniu na obrońcę roku NBA.

10 lipca 2013 podpisał kontrakt z Detroit Pistons. 22 grudnia 2014 został zwolniony przez Pistons. 26 grudnia 2014 podpisał kontrakt z Houston Rockets.

16 lipca 2015 roku podpisał roczną umowę, za minimum dla weterana z klubem Los Angeles Clippers. 22 stycznia 2016 w ramach wymiany ponownie trafił do Houston Rockets.

28 października 2017 podpisał umowę do końca sezonu z New Orleans Pelicans. 10 listopada został zwolniony.

Osiągnięcia 
Stan na 3 kwietnia 2018, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NBA
 Zaliczony do II składu:
 defensywnego NBA (2010)
 debiutantów NBA (2005)
 Zwycięzca konkursu wsadów NBA (2005)
 Uczestnik:
 Rising Stars Challenge (2005)
 konkursu wsadów (2005, 2006)
 Zawodnik tygodnia (9.12.2007, 10.12.2012)
 Lider play-off w średniej zbiórek (2012)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2018/19

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na NBA.com 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Atlanty Hawks
Koszykarze Detroit Pistons
Koszykarze Houston Rockets
Koszykarze Los Angeles Clippers
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Urodzeni w 1985